Miejscowości w USA:
 Beech Creek – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clinton
Gminy w USA:
 Beech Creek (ang. Beech Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Beech Creek (ang. Beech Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Beech Creek (ang. Beech Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clinton